109-й выпуск Тур де Франс — шоссейного гранд-тура по дорогам Франции. Гонка проходила с 1 по 24 июля 2022 года в рамках Мирового тура UCI 2022. Старт состоялся в Копенгагене (Дания), а финишировала финальным этапом на Елисейских полях в Париже 24 июля. Победу одержал датский велогонщик Йонас Вингегор.

В последний день гонки перед началом заключительного этапа состоялся первый этап женской велогонки Тур де Франс.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили все 18 команд категории UCI WorldTeam и две лучшие UCI ProTeam команда прошлого сезона Alpecin-Fenix (сменившая с 1 июля, в день старта гонки, своё название на Alpecin-Deceuninck) и Arkéa-Samsic. Также организаторы пригласили ещё 2 команды категории ProTeam. Таким образом всего в гонке приняло участие 22 команды.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Этап 9

Этап 10

Этап 11

Этап 12

Этап 13

Этап 14

Этап 15

Этап 16

Этап 17

Этап 18

Этап 19

Этап 20

Этап 21

Лидеры классификаций

Итоговые классификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт www.letour.fr
 Тур де Франс 2022 на FirstCycling
 
 
 

Июль 2022 года